Vocable est un nom commun désignant un terme considéré comme porteur d'une signification particulière (synonyme de mot).
 Vocable : appellation d'une église, du nom du saint auquel elle est dédiée.
 Vocable est un magazine bimensuel d'apprentissage des langues. Il existe en version anglaise, allemande et espagnole.

Voir aussi

Notes et références